Michael Foot (1913–2010) – brytyjski polityk
 Moira Foot (ur. 1953) – brytyjska aktorka

Zobacz też 
 Clermont Foot
 Golden Foot
 Grenoble Foot 38